HZB est un sigle qui peut désigner :
 Helmholtz-Zentrum Berlin (en français, Centre Helmholtz de Berlin), un laboratoire de recherche allemand situé à Berlin.

HZB est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Merville - Calonne, un aéroport public situé dans le nord de la France, selon le code AITA des aéroports.

Voir aussi 
 Hzb dmwkerat kerdstan (en français, Parti démocratique du Kurdistan), un parti ethnique des Kurdes d'Iran

Code IATA des aéroports